Dit is een lijst van restaurants met een Michelinster in de Amerikaanse stad New York vanaf 2006. De editie van 2006 was de eerste Michelin Guide to New York City die werd uitgegeven. Het was voor het eerst dat Michelin een rode gids uitgaf voor een gebied buiten het Europese continent.

Alfabetische lijst 

New York City
Cultuur in New York (stad)